Баскетболист года конференции Big East () — это ежегодная баскетбольная награда, вручаемая по результатам голосования лучшему баскетболисту среди студентов конференции Big East, входящей в I дивизион NCAA. Голосование проводится среди главных тренеров команд, входящих в эту конференцию (в данный момент их десять), к тому же свои голоса тренеры подают после окончания регулярного чемпионата, но перед стартом плей-офф, то есть в начале марта, причём они не могут голосовать за своих собственных игроков. Награда была учреждена и впервые вручена Джону Дюрену из Джорджтаунского университета в сезоне 1979/80 годов.

В сезоне 2012/13 годов в конференции Big East произошёл раскол по линии футбола, в результате чего сразу семь команд конференции (Вилланова, Де Поль, Джорджтаун, Маркетт, Провиденс, Сетон-Холл и Сент-Джонс) не играли в чемпионате NCAA, а объединились с тремя другими командами (Батлер, Крейтон и Ксавьер) и сформировали новую конференцию Big East, а оставшиеся пять команд (Цинциннати, Коннектикут, Луисвилл, Ратгерс и Южная Флорида) были включены в новую конференцию под названием American Athletic.

Шесть игроков: Крис Маллин, Патрик Юинг, Ричард Хэмилтон, Трой Мёрфи, Трой Белл и Крис Данн получали этот приз по несколько раз, причём лишь Маллин получал его трижды. Семь раз обладателями этой премии становились сразу по два игрока (1984, 1985, 1999, 2001, 2002, 2009 и 2015). Чаще других обладателями этого трофея становились баскетболисты Джорджтаунского университета (8 раз) и Коннектикутского университета (7 раз).

Легенда

Победители

Примечания

Ссылки 
 

Баскетболисты года конференций NCAA